Papoea-Nieuw-Guinea nam deel aan de Olympische Zomerspelen 2020 in Tokio, Japan.

Atleten

Sporten

Atletiek 

Vrouwen
Technische nummers

Boksen 

Mannen

Gewichtheffen 

Mannen

Vrouwen

Zwemmen 

Mannen

Vrouwen

Zeilen 

Mannen

Vrouwen

M = Medal race; EL = Geëlimineerd– nam niet deel aan de medal race

2020
Land op de Olympische Zomerspelen 2020